

Astronomia
 16142 Leung – asteroide areosecante

Persone
 GiGi Leung – cantante e attrice cinese di Hong Kong
 Katie Leung – attrice scozzese
 Ken Leung – attore statunitense
 Leung Chun-ying – imprenditore, economista e politico cinese
 Leung Sui Wing – ex calciatore di Hong Kong
 Leung Ting – artista marziale cinese
 Leung Wing Tai – calciatore cinese
 Sammy Leung – cantante, attore e disc jockey cinese di Hong Kong
 Telly Leung – attore e cantante statunitense
 Tony Leung Chiu-Wai – attore hongkonghese
 Tony Leung Ka-Fai – attore cinese
 Yi Christy Leung – pattinatrice artistica su ghiaccio hongkonghese